Parisi (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse staat São Paulo
Parisii (Brittannië), een Keltisch volk in het noordoosten van het huidige Engeland
Parisii (Gallië), een Keltisch volk dat rond de Seine woonde